Altay – città-contea cinese situata nella regione autonoma di Xinjiang
 Altay – carro armato da combattimento turco
 Ceyhun Altay – cestista turco
 Seray Altay – pallavolista turca

Pagine correlate 
 Altaj